Diga ima više značenja:
 Diga, Piacenza
 Diga, Verona